Schneidt ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Schneidt (1540–1612), Zisterzienser und 40. Abt im Kloster Himmerod
 Hanns-Martin Schneidt (1930–2018), deutscher Dirigent, Cembalist, Organist und Hochschullehrer
Joseph Maria Schneidt (1727–1808), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Historiker
 Karl Schneidt (1854–1945), deutscher Redakteur, Herausgeber, Agitator, Autor, Lehrer und Anarchist
 Katja Schneidt (* 1970), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Schnaidt
 Schnait
 Schneid